Čestice est un toponyme qui peut désigner :

Čestice, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Čestice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie